Епархия Сан-Себастьяна (, , ) — диоцез римско-католической церкви, охватывающий своей территорией провинцию Гипускоа в Испании.

История 
Епархия была создана папой Пием XII, 2 ноября 1949 года издавшим буллу  и выделившим епархию Сан-Себастьяна из епархии Витории. До 1956 года была епархией-суффраганом архиепархии Бургоса, затем стала суффраганом архиепархии Памплоны (последняя с 1984 года носит название архиепархии Памплоны и Туделы).

9 января 2010 года епископом Сан-Себастьяна был назначен . Это назначение вызвало разногласия среди духовенства епархии и обвинения нового епископа в испанском ультранационализме. Кроме того, в 2017 году генеральный викарий епархии Хуан Крус Мендисабаль был осуждён за насилие в отношении двоих несовершеннолетних, что стало первым подобным официально зарегистрированным случаем в Стране Басков. В 2022 году Мунилья был назначен епископом Ориуэла-Аликанте.

Епископы

Статистика 
По статистике 2020 года на территории епархии проживало 635 500 крещёных католиков, что составляло 87,8% от общей численности населения. В 2021 году в епархии действовало 207 приходов.

В епархии действуют следующие институты посвящённой жизни: Орден Непорочного Зачатия, Сёстры-Пассионистки Святого Павла Креста, Сёстры Вознесения Пресвятой Богородицы, Сёстры Апостольства Святейшего Сердца Иисуса, Сёстры Милосердия Святой Анны (женские), иезуиты, капуцины, босые кармелиты, францисканцы, бонифратры (мужские).

Два храма имеют почётный титул малой базилики — базилика Святой Марии и базилика Святого Игнатия Лойолы.

Примечания 

Сан-Себастьян